Un Corps, en matière militaire, peut correspondre à : 
 un corps militaire, une unité militaire autonome,
 un Corps d'armée